Бериша (Berisha):
 Бесарт Бериша (р. 1985), албански футболист
 Сали Бериша (р. 1944), албански политик